135-й пушечный артиллерийский полк — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован 12.04.1931 года.

На 22.06.1941 года дислоцировался в селе Шкло, Немировского района, артиллерийские лагеря стояли в селе Грушево. Был оперативно подчинён начальнику артиллерии КОВО, по плану прикрытия границы подчинялся начальнику артиллерии 6-й армии. На вооружении полка находились 24 122-мм пушек и 24 152-мм гаубиц-пушек.

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 28.10.1941 года.

Ведёт боевые действия в первого дня войны. Полк начал боевые действия удачно, по немецким данным в районе действий полка отмечался сильный артиллерийский огонь советской артиллерии, в частности по окраинам Любачева уже в 7-45 утра. Вследствие артиллерийского огня был тяжело ранен командир 194-го пехотного полка полковник Шмидт, а спустя час там же убит командир 171-го артиллерийского полка полковник Рор.

В ночь на 23.06.1941 года придан 41-й стрелковой дивизии, и опять же действовал эффективно, в частности 24.06.1941 года командир 4-го армейского корпуса Шведлер попросил у командующего 17-й армии Штюльпнагеля дополнительную авиацию для борьбы с артполками в районе Рава-Русской.

Полк понёс потери вследствие быстроорганизованной контрбатарейной стрельбы, часть имущества был вынужден оставить в местах дислокации, но тем не менее отступил вместе с 41-й стрелковой дивизией в район Добросин сохранив боеспособность.

Известно, что на 02.08.1941 года полк занимал позиции в местечке Гоголев на восточном берегу Днепра под Киевом, а в сентябре 1941 года находился в составе 37-й армии.

Уничтожен в Киевском котле. 28.10.1941 расформирован официально.

Полное наименование 
 135-й пушечный артиллерийский полк Резерва главного командования

Подчинение

Командование 
 полковник И.С. Мазун (по свидетельству очевидцев погиб под Золочевым 29.06.1941 года, официально - пропал без вести)
 начальник штаба полка майор Н. И. Лугин

Память 

 Обелиск «Воинам 135-го артполка, сражавшимся на этих рубежах в июне 1941 года» в селе Грушево

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941-1945
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1931 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году